Marie-Joelle Wedemeyer (Braunschweig, 1996. augusztus 12. –) német női válogatott labdarúgó, aki jelenleg a VfL Wolfsburg játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatban 
2013. szeptember 8-án mutatkozott be a VfL Wolfsburg második csapatában a másodosztályban az Gütersloh ellen. Szeptember 28-án a VfL Wolfsburg csapatában a Burg Gretesch ellen a kupában mutatkozott be tétmérkőzésen először. Október 16-án a Pärnu JK ellen pályára lépett a Bajnokok Ligájában. 2015. április 15-én a Herforder SV ellen az első csapatban debütált bajnoki mérkőzésen. 2016. február 21-én a másodikcsapatban megszerezte első gólját a Henstedt-Ulzburg csapata ellen.

A válogatottban 
Tagja volt a 2014-es és a 2016-os U20-as női labdarúgó-világbajnokságon részvevő keretnek, előbbin bajnokok lettek. A 2014-es és a 2015-ös U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságon is részt vett. 2018. június 18-án bemutatkozott a felnőtt válogatottban a Kanada elleni mérkőzésen.

Statisztika 
2020. június 21-i állapotnak megfelelően.

Sikerei, díjai

Klub 
VfL Wolfsburg
Bundesliga: 2016-17, 2017-18
Német női labdarúgókupa: 2015–16, 2017–18
UEFA Női Bajnokok Ligája: 2013-14

Válogatott 
Németország U20
U20-as női labdarúgó-világbajnokság: 2014

Források

Külső hivatkozások 
Joelle Wedemeyer adatlapja a Wolfsburg oldalán 
Joelle Wedemeyer adatlapja a Kicker oldalán 
Joelle Wedemeyer adatlapja a Soccerdonna oldalán 

1996-ban született személyek
Német női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Braunschweigiek
A VfL Wolfsburg női labdarúgói
Élő személyek